Agios Nikolaos oder Ayios Nikolaos (griech. Άγιος Νικόλαος ‚Heiliger Nikolaus‘) bezeichnet:

 den heiligen Nikolaus von Myra

dem Heiligen geweihte Kirchen und Klöster:
 Sankt-Nikolaus-Kirche in Chania
 Kirche Hl. Nikolaus in Kavala
 Kirche Agios Nikolaos (Kos) in der Stadt Kos auf der griechischen Insel Kos
 Kloster und Kirche Agios Nikolaos (Lagos)
 Kirche Hagios Nikolaos Orfanos in Thessaloniki
 Kirche Agios Nikolaos Foundoukli auf Rhodos
 Kirche Agios Nikolaos tis Stegis (Kakopetria) in Kakopetria auf Zypern
 die zerstörte Kirche St. Nicholas Greek Orthodox Church in New York (NY)

Orte:
 Agios Nikolaos (Gemeinde), Gemeinde in Kreta
 Agios Nikolaos (Chalkidiki), Dorf und Stadtbezirk im Gemeindebezirk Sithonia der Gemeinde Sithonia
 Agios Nikolaos (Kreta), Stadt und Verwaltungssitz der Gemeinde in Kreta
 Agios Nikolaos (Methana), Siedlung in der Ortsgemeinschaft Kounoupitsa, Gemeindebezirk Methana, Gemeinde Trizinia-Methana
 Agios Nikolaos (Kato Polemidia), Bezirk der Stadt Kato Polemidia, Bezirk Limassol, Republik Zypern
 Ayios Nikolaos Station, eine britische Militärbasis auf Zypern

Inseln und Halbinseln:
 Agios Nikolaos (Lagos), eine Klosterinsel in Nordgriechenland in der Gemeinde Avdira
 Agios Nikolaos, anderer Name der Insel Mochlos, Kreta
 Agios Nikolaos (Attika), Landzunge an der Südküste von Attika gegenüber der Insel Arsida

Gemeinden in Zypern:
 Agios Nikolaos Salamiou, Landgemeinde im Bezirk Paphos, Republik Zypern
 Agios Nikolaos Lefkas, Landgemeinde im Bezirk Nikosia, Republik Zypern
 Agios Nikolaos Lefkonikou, Bezirk Famagusta, s. Liste der Orte in der Türkischen Republik Nordzypern

weitere Orte in Griechenland:
 Agios Nikolaos, Dorf und Ortsgemeinschaft (Agios Nikolaos Trichonidas), Gemeindebezirk Agrinio, Gemeinde Agrinio, s. Verwaltungsgliederung der Gemeinde Agrinio
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Katouna, Gemeindebezirk Medeona, Gemeinde Aktio-Vonitsa
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos Vonitsis ke Xiromerou, Gemeindebezirk Anaktorio, Gemeinde Aktio-Vonitsa
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Smynos, Gemeinde Anatoliki Mani
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Kokkala, Gemeindebezirk Anatoliki Mani, Gemeinde Anatoliki Mani
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Vagotsiko, Gemeindebezirk Ion Dragoumis, Gemeinde Argos Orestiko
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Alea, Gemeinde Argos-Mykene
 Agios Nikolaos, U-Bahn-Station in Athen, s. Metro Athen
 Agios Nikolaos, Stadt und Stadtbezirk im Gemeindebezirk Lilandio, Gemeinde Chalkida
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Distomo, Gemeindebezirk Distomo, Gemeinde Distomo-Arachova-Andikyra
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Selles, Gemeinde Dodoni
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Volimes, Gemeindebezirk Elatia, Gemeinde Dorida
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Kallithea, Gemeindebezirk Tolofona, Gemeinde Dorida
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos Spaton, Gemeindebezirk Larissos, Gemeinde Dytiki Achaia
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos Kralis, Gemeindebezirk Olenia, Gemeinde Dytiki Achaia
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Lefktro, Gemeinde Dytiki Mani
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Egio, Gemeindebezirk Egio, Gemeinde Egialia
 Agios Nikolaos oder Paleochori, Dorf in der Ortsgemeinschaft Nea Epidavros, Gemeindebezirk Epidavros, Gemeinde Epidavros
 Agios Nikolaos, Siedlung im Stadtbezirk Kranidi, Gemeindebezirk Kranidi, Gemeinde Ermionida
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Filiates, Gemeinde Filiates
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Piges, Gemeindebezirk Tetrafylia, Gemeinde Georgios Karaiskakis (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Paralongi, Gemeindebezirk Kondovazena, Gemeinde Gortynia
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Langadia, Gemeindebezirk Langadia, Gemeinde Gortynia
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Psari, Gemeindebezirk Dorio, Gemeinde Ichalia (Peloponnes)
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Simopoulo, Gemeindebezirk Pinia, Gemeinde Ilida
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Ellinika, Gemeindebezirk Artemisio, Gemeinde Istiea-Edipsos
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Klitoria, Gemeindebezirk Klitoria, Gemeinde Kalavryta
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Spoa, Gemeindebezirk Karpathos, Gemeinde Karpathos
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Karpenisi, Gemeinde Karpenisi
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Paliouri, Gemeindebezirk Pallini, Gemeinde Kassandra (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Korysos, Gemeindebezirk Agii Anargyri, Gemeinde Kastoria
 Agios Nikolaos, Siedlung im Stadtbezirk Ioulida, Gemeinde Kea (Insel)
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Elios-Pronni, Gemeinde Kefalonia (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Gemeinde und Insel Kimolos
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Korissia, Gemeinde Kerkyra (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Moschato, Gemeindebezirk Plastiras, Gemeinde Limni Plastira (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Livadia, Gemeindebezirk Livadia, Gemeinde Livadia
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Akritsa, Gemeindebezirk Dafnousia, Gemeinde Lokri (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Etoliko, Gemeindebezirk Etoliko, Gemeinde Mesolongi
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos Vion, Gemeindebezirk Vies, Gemeinde Monemvasia
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos Monemvasias, Gemeindebezirk Monemvasia, Gemeinde Monemvasia
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Naousa, Gemeindebezirk Naousa, Gemeinde Naoussa (Imathia)
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Komboti, Gemeindebezirk Komboti, Gemeinde Nikolaos Skoufas (Gemeinde)
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Michalitsi, Gemeindebezirk Preveza, Gemeinde Preveza
 Agios Nikolaos, Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Ethikes, Gemeinde Pyli
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Erfi, Gemeindebezirk Arkadi, Gemeinde Rethymno
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Kondakeika, Gemeindebezirk Karlovasia, Gemeinde Samos
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Akrotiri, Gemeindebezirk Thira, Gemeinde Thira (Santorin), s. Verwaltungsgliederung der Gemeinde Thira
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Domvrena, Gemeindebezirk Thisvi, Gemeinde Thives
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Spathades, Gemeindebezirk Paralithei, Gemeinde Trikala
 Agios Nikolaos, Dorf in der Ortsgemeinschaft Fytia, Gemeindebezirk Dovras, Gemeinde Veria
 Agios Nikolaos, Dorf im Stadtbezirk Zacharo, Gemeindebezirk Zacharo, Gemeinde Zacharo
 Agios Nikolaos, Siedlung in der Ortsgemeinschaft Desfina, Gemeindebezirk Desfina, Gemeinde Zakynthos

unbewohnte Inseln:
 Agios Nikolaos (38°45′12.45″N 20°47′36.85″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Aktio-Vonitsa 
 Agios Nikolaos (39°10′30″N 22°54′02″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Almyros 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Apokoronas, s. Liste kretischer Inseln 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Astypalea, s. Liste der Dodekanes-Inseln
 Agios Nikolaos (38°20′49.70″N 22°09′25.60″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Dorida 
 Agios Nikolaos (37°17′41″N 23°23′15.30″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Hydra (Insel) 
 Agios Nikolaos (39°24′20.40″N 20°13′37.70″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Igoumenitsa 
 Agios Nikolaos (39°01′00.75″N 23°20′29.80″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Istiea-Edipsos 
 Agios Nikolaos (38°28′48.40″N 20°40′30″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Ithaka 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Kalymnos, s. Liste der Dodekanes-Inseln
 Agios Nikolaos (38°07′20.20″N 20°29′03.50″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Kefalonia (Gemeinde) 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Kos, s. Liste der Dodekanes-Inseln
 Agios Nikolaos (39°53′00.30″N 25°13′24.90″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Limnos 
 Agios Nikolaos (38°41′00.70″N 23°05′26.10″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Lokri (Gemeinde) 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Naxos und Kleine Kykladen, s. Kleine Kykladen
 Agios Nikolaos (39°16′14.20″N 20°25′01.70″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Parga 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde und Inselgruppe Paxi, s. Paxi 
 Agios Nikolaos (38°33′28.40″N 25°33′30.50″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde und Inselgruppe Psara 
 Agios Nikolaos (37°47′39.80″N 26°58′13″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Samos 
 Agios Nikolaos (37°59′15.40″N 24°01′59″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Spata-Artemida 
 Agios Nikolaos (38°55′33.60″N 22°56′37.30″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Stylida 
 Agios Nikolaos, unbewohnte Insel in der Gemeinde Thira, s. Santorin
 Agios Nikolaos (39°17′43″N 22°56′23″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Volos 
 Agios Nikolaos (37°54′21.45″N 20°42′42.20″E), unbewohnte Insel in der Gemeinde Zakynthos 

Siehe auch
 Nikolaos